Tirabec, mena de pèsol.
 Escanyavelles (raïm), varietat de vinya que produeix un raïm blanc, de pell dura i aspra, no gaire apreciat.
 Escanyavelles (planta) (Rosa canina), arbust de la família de les rosàcies.
 Escanyavelles (peix) o (Apogon imberbis),espècie de peix de la família dels apogònids i de l'ordre dels perciformes.